bMa, de bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 BMA, Belgische Mededingingsautoriteit
 BMA (Frankrijk), een historisch Frans merk van motorfietsen
 BMA (Italië), een historisch Italiaans merk van motorfietsen
 Bureau Monumenten & Archeologie, een bureau van het gemeentebestuur van de Nederlandse stad Amsterdam
 ICAO-code van luchtvaartmaatschappij BMI British Midland
 n-butylmethacrylaat, een chemische verbinding
 British Medical Association
 Bulk Maritime Agencies, een Nederlands scheepvaartagentschap